Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Radu Albot e Malek Jaziri.

In finale Mike Bryan e Jack Sock hanno battuto Łukasz Kubot e Marcelo Melo con il punteggio di 6–3, 6–1.

Teste di serie

  Oliver Marach /  Mate Pavić (primo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)
  Mike Bryan /  Jack Sock (campioni)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finale)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (secondo turno)

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (terzo turno)
  Feliciano López /  Marc López (secondo turno)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (terzo turno)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (secondo turno)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (terzo turno)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Alternate 

  Radu Albot /  Malek Jaziri (semifinale)
  Romain Arneodo /  Luke Bambridge (primo turno)
  Robert Galloway /  Nathaniel Lammons (secondo turno)

 Hans Hach /  Andreas Siljeström (primo turno)
 Denis Istomin /  Jeevan Nedunchezhiyan (primo turno)

Wild card 

  Christopher Eubanks /  Donald Young (primo turno)
  Christian Harrison /  Ryan Harrison (terzo turno)
  Evan King /  Nathan Pasha (primo turno)
  Kevin King /  Reilly Opelka (primo turno)

 Bradley Klahn /  Daniel Nestor (primo turno)
 Patrick Kypson /  Danny Thomas (primo turno)
 Martin Redlicki /  Evan Zhu (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

US Open 2018